Глиня́ны — название населённых пунктов.

 Глиняны — деревня в Гродненском районе Гродненской области Белоруссии.
 Глиняны — город в Золочевском районе Львовской области Украины.